Всеки ден ала Жак Пепен () е кулинарно телевизионно предаване от САЩ, създадено от френския майстор-готвач Жак Пепен и продуцирано от Сюзи Хелър през 2004 г. за телевизия KQED.

Сюжет 

В рамките на около 25 минути във всеки епизод Жак Пепен представя пълно меню от предястие, гарнитура, основно ястие и десерт, които се приготвят бързо, почти в реално време.

Често за няколко от блюдата се използват едни и същи продукти или различните части на един и същ продукт (месо, зеленчуци и др.).

Отличителна черта на предаването е 30-секундната интродукция на всеки епизод – светкавична рецепта за десерт, сандвич, супа или друго ястие, което се приготвя за половин минута.

Пълно описание на рецептите от поредицата на български език се намира на сайта на Фиеста ТВ.

Излъчване 
В България шоу-програмата се излъчва от Фиеста ТВ.

Източници

Външни препратки 
 KQED: Jacques Pépin: Fast Food My Way
 Официален сайт на Жак Пепен
 Предаването по Фиеста ТВ 

Телевизионни предавания в САЩ
Основани в САЩ през 2008 година